Walla Zaman Ya Selahy (; deutsch: „Es ist eine lange Zeit gewesen, oh meine Waffe!“) war die Nationalhymne der Vereinigten Arabischen Republik, die aus Ägypten und Syrien bestand. Der Text wurde von Salah Jahim verfasst, die Melodie stammte von Kamal Al Taweel. Bereits 1956 wurde das Lied während der Sueskrise verwendet. Wegen seines stark nationalistisch klingenden Textes wurde es im ägyptischen Radio gespielt.

Auch nach Auflösung der Vereinigten Arabischen Republik blieb „Walla Zaman Ya Selahy“ die Nationalhymne Ägyptens. 1979 wurde das Lied schließlich anlässlich des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel durch die heutige ägyptische Nationalhymne Biladi, Biladi, Biladi ersetzt.

„Walla Zaman Ya Selahy“ war auch die Nationalhymne Libyens (1969 bis 1972) sowie des Iraks (1965 bis 1981).

Text auf Arabisch 

والله زمــان يـا سـلاحـي 𝄇
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
𝄆 يــا حــرب والله زمــان

والله زمـان ع الجــنــود 𝄇
𝄆 زاحفة بـتـرعـد رعـود
حالـفة تـروح لم تـعـود
إلا بـنـصــر الـزمــان

همـوا وضـمـوا الصـفـوف 𝄇
𝄆 شيلوا الحياة ع الكفوف
ياما العدو راح يـشـوف
منكـم في نـار المـيـدان

والله زمــان يـا سـلاحـي
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
يــا حــرب والله زمــان

يـا مجـدنـا يـا مجـدنـا 𝄇
𝄆 يا اللي اتبنـيت من عندنا
𝄆 بـشـقــانـا وكــدنــا 𝄇
عـمـرك مـا تبقى هـوان

همـوا وضـمـوا الصـفـوف 𝄇
𝄆 شيلوا الحياة ع الكفوف
ياما العدو راح يـشـوف
منكـم في نـار المـيـدان

والله زمــان يـا سـلاحـي
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
يــا حــرب والله زمــان

مصر الحرة مين يحميهــــا 𝄇
نحـميهـا بـسلاحـنـــا
أرض الثورة مين يفديهـا
𝄆 نفـديها بأرواحـنــا

الشعب بيزحـف زى النور 𝄇
الشعب جبال الشعـب بحور
بركان غضبان بركان بيفور
𝄆 زلزال بيـشق لهم في قبور

والله زمــان يـا سـلاحـي 𝄇
اشتـقـت لـك في كـفـاحي
انطق وقـول أنـا صاحـي
𝄆 يــا حــرب والله زمــان

Nationalhymne